Варандей:

 Варандей — посёлок в Ненецком автономном округе, на побережье Печорского моря, официально ликвидированный в 90-е годы 20-го столетия. 
 Варандей — гражданский аэропорт посёлка Варандей на арктическом побережье Ненецкого АО.
 Варандей — морской порт посёлка Варандей, расположенный в Ненецком автономном округе.